165 километр, 165 км — остановочный пункт Большого кольца МЖД на окраине посёлка станции Манихино городского округа Истра Московской области.

Названа по расстоянию от станции Александров-1.

В 7 минутах ходьбы к западу от платформы находится станция Манихино-1 Рижского направления Московской железной дороги. Началом дороги является тропинка от северной части западной платформы, идёт через овраг с ручьём в небольшой роще. Затем дорога посреди СНТ, выходящая на асфальтовую дорогу к станции.

Состоит из двух боковых платформ. Платформы низкие, полной длины. Рассчитаны на приём 10-вагонного электропоезда. На западной платформе находится кассовый павильон, который не работает, выполняет функцию навеса для пассажиров. Севернее платформы находится развязка из нескольких соединительных путей с Рижским направлением МЖД.

Северная половина западной платформы (с кассовым павильоном) была отремонтирована, на ней положен новый асфальт. Таким образом отремонтированная половина может принимать шестивагонные поезда. Южная половина этой платформы заброшена и медленно разрушается. Восточная платформа имеет похожую структуру: северная часть используется, южная часть заброшена/заросла.
Светофоры расположены у северной оконечности платформы.

Время движения поезда со станции Кубинка-1 — примерно 1 час. На платформе останавливается 3 пары поездов. Обслуживается электродепо «Апрелевка» (с 2011 года), раньше — электродепо «Нахабино». На север беспересадочное сообщение осуществляется до ст. Поварово-2, на юг — до станций: Бекасово-1, Сандарово и Апрелевка. 
Пассажиропоток по сравнению с главным ходом невелик, особенно в будни. Это обусловлено неудобным расписанием и относительно малым количеством населения, живущего вблизи станций Большого кольца МЖД.

Сразу за северным концом платформ находятся входные светофоры станции Манихино-2, но её платформы находятся далее за путепроводом Рижского направления МЖД.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Галерея

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Фото развязки в Манихино

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра